La  est une unité de l'Armée rouge durant la Grande Guerre patriotique.

Historique opérationnel 

La  est créé en novembre 1941 dans la région de Arkhangelsk. Le  décembre elle est intégrée au front de Kalinine. Le  elle participe à la bataille de Moscou.

De janvier à  la bataille de Rjev.

Liste des commandants 

major-général Ivan Bogdanov (11.1941 – 12.1941)
lieutenant-général Ivan Maslennikov (12.1941 – 07.1942)
lieutenant-général Ivan Alexandrovitch Bogdanov (22.07.1942 – 24.7.1942)
lieutenant-général Alekseï Zyguine (08.1942 – 09.1943)
lieutenant-général Nikolaï Berzarine (08.1943 – 05.1944)
colonel-général Ivan Lioudnikov (05.1944 – 06.1947)

Notes et références 

Armée soviétique de la Seconde Guerre mondiale
Unité militaire soviétique
Unité ou formation militaire créée en 1941